2010 Голяма награда на Бахрейн е 7-о за Голямата награда на Бахрейн и първи кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 14 март 2010 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Репортаж 
Победата е за Фернандо Алонсо от Ферари, като е първа за него като пилот на „Скудерията“.

Себастиян Фетел води от началото до 33-та обиколка, преди колата му да получи проблем с една от изпускателните тръби. Втори остава Фелипе Маса, а трети Люис Хамилтън.

Преди състезанието 
Преди началото на новия сезон на Формула 1, световният шампион за 2009 г. – Дженсън Бътън, отива в Макларън, като негов съотборник е шампиона от 2008 г., Люис Хамилтън. Двамата пилоти представят болида MP4-25, малко след представянето на болида F10 на Ферари (с пилоти Фелипе Маса и Фернандо Алонсо).

Мерцедес се завръща като отбор за първи път след 1955 г. (от 1994 г. е във Формула 1 като доставчик за двигатели). Пилоти са Нико Розберг и завърналия се седемкратен световен шампион Михаел Шумахер. За „Ред Бул“ пилотите не са променени – Себастиян Фетел и Марк Уебър, като отбора представя новия болид RB6.

Нови пилоти дебютират за сезон 2010. Това са Нико Хюкенберг, Карун Чандок, Бруно Сена, Лукас ди Граси и Виталий Петров. Хюкенберг се включва за „Уилямс“, Петров за „Рено“, Ди Граси за „Върджин“, а Сена и Чандок като пилоти на „Хиспания Рейсинг“. За първи път руски пилот дебютира във Формула 1, а Чандок е вторият индийски пилот в историята след Нараин Картекиан. Отборите на „Лотус“, „Върджин Рейсинг“, „Хиспания Рейсинг“ и „Заубер“ правят своя дебют за този сезон, като за „Заубер“ това е първо участие след 2005 г., когато БМВ купува тима.

Има промени и в правилата на състезанията и изискванията към болидите. За първи път пилотите нямат да презареждат с гориво по време на състезание след сезон 1994. Нова точкова система е наложена във Формула 1 (както и в някои серии под егидата на ФИА).

Класиране

Състезание 

 След отпадането си, Себастиян Буеми и Ярно Трули са класирани на съответните места, тъй като са изминали 90% от състезанието при финиширането на победителя.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн